Das 77. Paris–Camembert 2017 war ein französisches Straßenradrennen. Das Eintagesrennen startete in Pont-Audemer und endete in Livarot nach 200 km. Das Radrennen fand am Dienstag, den 11. April 2017, statt. Es gehört zur UCI Europe Tour 2017 und war dort in der Kategorie 1.1 eingestuft.

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Weblinks 
 Offizielle Website
 

Radrennen 2017
UCI Europe Tour 2017
Straßenradrennen in Frankreich
Eintagesrennen